În general o categorie este un grup de unul sau mai multe obiecte (ființe, concepte etc.) grupate după un anumit criteriu. În particular termenul categorie se poate referi la:

 Categorie filozofică: noțiune fundamentală și de maximă generalitate privind obiectele și fenomenele realității;
 Categorie în jocuri legate de categorisirea unor obiecte sau denumirea unor categorii de obiecte;
 Categorie în matematică;
 Categorie în topologie;
 Categorie în biologie;
 Categorie în sport;
 Categorie în programare.